Heilmann est un patronyme, de langue allemande, appartenant à des familles de religion protestante originaire du Sud-Ouest de l'Allemagne. Depuis le milieu du  une famille de ce patronyme s'est établie en République de Mulhouse, d'où proviennent la plupart des descendants français.

Parmi les Heilmann de Mulhouse, de foi protestante, issus de Laurent Heilmann, tonnelier né à Niedernhall en Allemagne vers 1525, on trouve :
 Jean-Gaspard Heilmann (c.1718-1760), peintre Français
 Nicolas Heilmann, bourgmestre de Mulhouse entre 1753 et 1766
 Josué Heilmann (1796–1848), manufacturier et inventeur de systèmes d’amélioration des machines à tisser
 Jean-Jacques Heilmann (1822-1859), photographe français 
 Jean-Jacques Heilmann (1853-1922), inventeur français, notamment d'une des premières locomotives électriques, la "Fusée Electrique"

Une branche des Heilmann de Hesse s'est établie en Suisse, à Bienne, avec notamment Georg Friedrich Heilmann,  (1785-1862), envoyé de la Ville au Congrès de Vienne en 1815.

D'autres Heilmann, famille catholique et initialement de Geiselbach (Allemagne) ont fondé la société de construction Heilmann & Littmann.

Autres personnes de ce patronyme, probablement également issus des Heilmann originaires du Sud-Ouest de l'Allemagne au  :
 Ludwig Heilmann (1903–1959) Fallschirmjäger et Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Lutz Heilmann (né en 1966), homme politique allemand.
  Sebastian Heilmann (né en 1965), sinologue et politicologue allemand
Autres personnes de ce patronyme, après altération d'un autre patronyme :
 Harry Heilmann (1894-1951), joueur de baseball américain, issu d'une famille "Heylmann" par altération du nom au

Notes et références

Voir aussi 
 

Patronyme germanique